Klausdorf ist der Name mehrerer Orte:

in Deutschland
 ein Stadtteil der Stadt Schwentinental im Kreis Plön in Schleswig-Holstein, siehe Klausdorf (Schwentinental)
 ein Ortsteil der Stadt Fehmarn im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein, siehe  Klausdorf (Fehmarn)
 ein Ortsteil sowie der ehemalige Name der Gemeinde Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 ein Ortsteil der Gemeinde Am Mellensee im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg, auch Klausdorf bei Berlin genannt, siehe Klausdorf (Am Mellensee)
 ein Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, siehe Klausdorf (Treuenbrietzen)
 Erholungsort Gemeinde Klausdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Klausdorf (bei Stralsund)
in Polen
 Bucierz (ehemals Klausdorf im Landkreis Dramburg, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Kłębowiec (ehemals Klausdorf im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Wałcz
 Płonno (ehemals Klausdorf im Landkreis Soldin, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Barlinek